Churchville ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Churchville (Iowa)
 Churchville (Maryland)
 Churchville (New York)
 Churchville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Churchville (Elgin County, Ontario)
 Churchville (Peel Regional Municipality, Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Churchville Historic District, in Churchville, Pennsylvania, ID-Nr. 95000887
 Churchville Presbyterian Church, in Churchville, Maryland, ID-Nr. 86001733
 Churchville School, in Bensenville, Illinois, ID-Nr. 99000114